Bohême-Moravie (Českomoravsko en tchèque, Böhmen-und-Mähren en allemand) peut désigner :
 Les pays tchèques (en particulier le duché de Bohême et le margraviat de Moravie) ;
 Le Protectorat de Bohême-Moravie (de 1939 à 1945) au sein du Troisième Reich.

Région historique en Europe